Le Choc des Titans (Clash of the Titans) est un film de Desmond Davis, sorti en 1981 ;
 Le Choc des Titans (Clash of the Titans) est un film réalisé par Louis Leterrier avec Sam Worthington, sorti en 2010, est un remake du film de 1981.